Domenico Santoro – attore italiano
 Domenico Santoro – filologo e storico italiano
 Domenico Santoro – giornalista italiano
 Domenico Santoro – giurista italiano